Homalometa är ett släkte av spindlar. Homalometa ingår i familjen käkspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Käkspindlar
Homalometa